Roseto har flere betydninger:

 Roseto degli Abruzzi, en by og kommune i provinsen Teramo, i regionen Abruzzo i det centrale Italien
 Roseto Capo Spulico, en by i Calabrien, Italien
 Roseto Valfortore, en by i Apulien, Italien